Arneth puede hacer referencia a:

 Joseph Calasanza von Arneth (1791 - 1863), numismático y arqueólogo austriaco.
 Alfred Ritter von Arneth (1819 - 1897), historiador austriaco e hijo del anterior.
 Josef Arneth (1873 - 1955), médico y hematólogo alemán.
 Clasificación de Arneth, sistema que divide los neutrófilos según el número de segmentos de sus núcleos y la forma de estos.